Miejscowości w USA:
 Haverstraw – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Haverstraw – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Gminy w USA:
 Haverstraw (ang. Haverstraw Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland